Gongbei ist mehrdeutig. Es steht für:

 Qubba, ein islamisches Grabmal;
 Gongbei (Yazhou) (拱北村), ein Dorf im Stadtbezirk Yazhou der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan.